Bourcard est un nom propre qui peut faire référence à :

Variantes 
 Bourcard est une francisation du patronyme suisse  ;
 
 Bourquard

Patronyme 

 Francesco de Bourcard (), éditeur et écrivain italien d’origine suisse.

Prénom 
  (1958-), catcheur camerounais.
 Bourcard de Fenis ou Burchardus von Fenis ou Burckard/Burchard de Fenis (1040-1107), ecclésiastique suisse.

Patronyme suisse
Patronyme français